Złota Piłka 2018 – została przyznana najlepszemu piłkarzowi tego roku – Luka Modrić

Ranking

Przypisy 

Złota Piłka